Эрез — многозначный термин: 

 Эрез — кибуц в Израиле.
 Эрез — пограничный контрольно-пропускной пункт на границе Израиля и сектора Газа, расположен в северной части сектора Газа.